Metro Stars kann sich unter anderem auf folgende Begriffe beziehen:

 New York Red Bulls, bis 2006 bekannt als New York/New Jersey MetroStars, US-amerikanische Fußball-Franchise der Major League Soccer
 DEG Metro Stars, die Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft (DEG) Metro Stars, Eishockeyclub aus Düsseldorf